Греков — поширене російське та болгарське прізвище. Походить від нації греки.

 Борис Греков (1882—1953) — радянський історик українського походження, дослідник історії доби Київської Русі.
 Валентин Греков ( 1976) — спортсмен-дзюдоїст.
 Василь Греков (1870 — після 1934) — український історик, архівіст.
 Леонід Греков — доктор технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005).
 Митрофан Греков (1882—1934) — художник, майстер батального та жанрового живопису. Справжнє прізвище — Мартищенко.
 Михаїл Греков (1847—1922) — болгарський революціонер і публіцист.
 Олександр Греков (1909—2000) — російський реставратор, автор унікальної методики відновлення фресок.

Греків 
 Олександр Петрович Греків (1875—1959) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

Див. також 
 Ростовське художнє училище імені М. Б. Грекова
 Одеське державне художнє училище імені М. Б. Грекова
 Вулиця Академіка Грекова (Київ)

Болгарські прізвища
Російські прізвища